Campionato Sammarinese (2020/2021) – trzydziesta szósta edycja jedynej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w San Marino. 
Rozgrywki rozpoczęły się 12 września 2020, a zakończyły 22 maja 2021 finałem o mistrzostwo ligi. 
Rywalizacja została tymczasowo przerwana 29 października 2020 z powodu pandemii COVID-19,
wznowiona 24 lutego 2021. Formuła została zmieniona: w pierwszej fazie drużyny ukończyły tylko pierwszą rundę.
Obrońcą tytułu był Tre Fiori. Mistrzostwo po raz piąty w swej historii zdobyło Folgore/Falciano.

Zasady rozgrywek 
W porównaniu do poprzedniego sezonu został zmieniony format rozgrywek. Formuła składała się z dwóch faz. W pierwszej fazie piętnaście drużyn grało ze sobą w klasycznym systemie każdy z każdym, aby wyłonić dwunastu uczestników turnieju pucharowego. Bezpośrednio do ćwierćfinału awansowały pierwsze cztery zespoły, które zostały rozstawione. Pozostałe osiem drużyn zagrało baraże. 
Rywalizację w drugiej fazie rozstrzygał jeden mecz. W przypadku, gdyby nie wyłoniono zwycięzcy (oprócz finału), o zakwalifikowaniu się do następnej rundy decydowała wyższa pozycja w poprzedniej fazie. W finale obowiązywała dogrywka i rzuty karne.
Mistrz otrzymał prawo gry w rundzie wstępnej Ligi Mistrzów UEFA, zaś przegrany finalista mógł wystąpić w I rundzie kwalifikacyjnej Ligi Konferencji Europy UEFA.
Zdobywca Pucharu San Marino 2020/2021 otrzymał prawo gry w I rundzie kwalifikacyjnej Ligi Konferencji Europy UEFA.
W przypadku zdobycia pucharu przez jednego z finalistów ligi awans do pucharów otrzymał zwycięzca meczu o trzecie miejsce.

Drużyny

Faza pierwsza

Tabela

Wyniki

Faza druga 

Oznaczenia: (M) – Mistrz, (P) – Puchar. = eliminacje do Ligi Mistrzów;  = eliminacje do Ligi Konferencji.

|-
|colspan="5" style="background-color:cornsilk" align=center|Play–offs

|-
|colspan="5" style="background-color:cornsilk" align=center|Ćwierćfinały

|-
|colspan="5" style="background-color:cornsilk" align=center|Półfinały

|-
|colspan="5" style="background-color:cornsilk" align=center|O trzecie miejsce

|-
|colspan="5" style="background-color:cornsilk" align=center|Finał

|}
Źródło: ,
,
,
,
.

Najlepsi strzelcy 

Źródło: pierwsza faza, faza play-offs

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Campionato Sammarinese 2020/2021 – rsssf
 Campionato Sammarinese 2020/2021 – kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Campionato Sammarinese 
 Strona domowa Sanmaryński Związek Piłki Nożnej 

2020 w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w San Marino
2020 w San Marino
2021 w San Marino